1. B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala drugi stupanj odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2005./06.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Vukovar".

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 1. A liga 2005./06.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez

Izvori 
 
 hos.hr, Poredak Liga - 1. B liga 2005./06., wayback arhiva 
 hos.hr, Raspored - 1. B liga 2005./06., wayback arhiva 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 105, god. LXIII, izdanje od 19. travnja 2006., str. 33 (Sport), pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2006. godina, pristupljeno 6. siječnja 2021. 
  

 

2005-06